Zion Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zion Episcopal Church (Georgia), ID-Nr. 74000702
 Zion Episcopal Church (New York), ID-Nr. 96001388
 Zion Episcopal Church (North Carolina), ID-Nr. 00000988
 Zion Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 74001533